Ме́дді Те́йлор (, уроджена: Метью Вільям Тейлор ();  31 грудня 1966) — американська акторка, сценаристка та комік. Відома озвучуванням Verminious Snaptrap у «ТУРБО Пес» та Спаркі в «Дивакуваті родичі».

Фільмографія

Кіно

Телебачення

Комп'ютерні ігри

Примітки

Посилання 
 

Коміки США
Американські телеакторки
Американські кіноакторки
Американські сценаристки
Американські танцюристки
Американські актори озвучування